Старая Ивановка — название населённых пунктов.

Россия 
 Старая Ивановка — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Старая Ивановка — село в Кошкинском районе Самарской области.
 Старая Ивановка — деревня в Аткарском районе Саратовской области.
 Старая Ивановка — деревня в Калининском районе Саратовской области.

Украина 
 Старая Ивановка — село в Ахтырском районе Сумской области.

См. также 
 Староивановка
 Ивановка